СКУ — аббревиатура. Может означать:

 Северо-Казахстанский университет
 Семейный кодекс Украины
 Синтетический каучук уретановый
 Стационарное контрольное устройство